

Caratteristiche tecniche
È un'ala sinistra.

Carriera
Cresciuto nel settore giovanile del , ha esordito in prima squadra il 17 marzo 2019 disputando l'incontro del Campionato Paranaense vinto 2-0 contro il , match in cui ha segnato il primo gol dell'incontro dopo soli 25 minuti di gioco. Promosso in Série A al termine della stagione, ha debuttato nella massima divisione brasiliana il 9 agosto 2020 giocando l'incontro perso 1-0 contro l'.

Note

Collegamenti esterni